B'z Live-Gym Pleasure 2008 -Glory Days- é o décimo primeiro vídeo da banda japonesa de hard rock B'z, lançado em 25 de fevereiro de 2009.

Faixas
 BAD COMMUNICATION
 ultra soul
 Hadashi no Megami
 BLOWIN'
 Negai
 Konya Tsuki no Mieru Oka ni
 Mou Ichido Kiss Shitakatta
 KOI-GOKORO
 Kodoku no Runaway
 Don't Leave Me
 OCEAN
 NATIVE DANCE
 Oh! Darling
 Dakara Sono Te o Hanashite
 Itsuka Mata Kokode
 ONE
 LOVE PHANTOM
 ZERO
 juice
 Ai no Bakudan
 BANZAI
 Brotherhood
 Giri Giri chop
 Glory Days
 RUN
 Pleasure 2008 -Jinsei no Kairaku-

Álbuns de vídeo de 2009
Álbuns de B'z
Álbuns ao vivo de 2009